Иглесиас () — испанская фамилия. Известные носители:

 Иглесиас, Альберто (род. 1955) — испанский кинокомпозитор.
  (род. 1930) — испанский футболист и тренер.
 Иглесиас, Артуро (род. 1951) — гватемальский стрелок.
 Иглесиас, Борха (род. 1993) — испанский футболист.
 Иглесиас, Вальтер (род. 1985) — аргентинский футболист.
 Иглесиас, Дани (род. 1995) — испанский футболист.
 Иглесиас, Макси (род. 1991) — испанский киноактёр.
 Иглесиас, Мигель (1830—1909) — перуанский военный и политический деятель.
 Иглесиас, Ослейс — кубинский боксёр.
 Иглесиас, Пабло (1850—1925) — испанский политический деятель, основатель Испанской социалистической рабочей партии и Всеобщего союза трудящихся.
 Иглесиас Туррион, Пабло (род. 1978) — испанский политический деятель.
 Иглесиас, Херардо (род. 1945) — испанский политический деятель, основатель коалиции «Объединённые левые»
 Иглесиас, Райсель (род. 1990) — кубинский бейсболист.
 Иглесиас Хордан, Рамона Тринидад (1889—2004) — долгожительница из Пуэрто-Рико.
 Иглесиас, Рафаэль (1924—1999) — аргентинский боксёр, олимпийский чемпион.
 Иглесиас, Роньель (1988) — кубинский боксёр.
 
 Иглесиас, Хулио (род. 1943) — испанский певец.
 Иглесиас, Хулио (младший) (род. 1973) — старший сын Хулио Иглесиаса, модель и певец.
 Иглесиас, Энрике (род. 1975) — младший сын Хулио Иглесиаса, певец.
 Иглесиас Льоренте, Франсиско Мария (1825—1903) — коста-риканский политический, государственный и дипломатический деятель.

Другое 
 Иглесиас — муниципалитет в Испании
 См. также
 де ла Иглесиа